A competição até 60 kg masculino de luta greco-romana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 12 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09h30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16h00, horário local.

Originalmente, o azeri Vitaliy Rahimov obteve a medalha de prata, mas foi desclassificado em 17 de novembro de 2016 após a reanálise de seu exame antidoping acusar o uso da substância proibida turinabol.

As medalhas foram realocadas pela United World Wrestling em 18 de novembro de 2016. Nurbakyt Tengizbayev, do Cazaquistão herdou a prata e Sheng Jiang, da China, uma das medalhas de bronze.

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008